Czapka frygijska (łac. pileus) – nakrycie głowy
 Pileus – forma chmury